Серия А чемпионата Италии по баскетболу 2008/2009, являвшаяся 87-м розыгрышем в истории, стартовала 12 октября 2008 года и завершилась 16 июня 2009 года. В турнире приняли участие 16 команд. Чемпионат был разбит на регулярный турнир, состоявший из двух кругов, и стадию плей-офф, в которой сражались восемь лучших команд по итогам регулярной части.

Чемпионом как регулярного чемпионата, так и плей-офф стал клуб «Монтепаски» из Сиены.

Результаты

Регулярный чемпионат 
Чемпионат представлял собой двухкруговой турнир, в котором каждая команда встречалась с каждой дважды: дома и в гостях. По результатам турнира восемь лучших команд квалифицировались в стадию плей-офф, две худшие — вылетели в нижние дивизионы.

Плей-офф 
Стадия плей-офф начиналась с четвертьфиналов. В них команды проводили серию игр до 3 побед. Также до трёх побед проходили серии полуфиналов. Финал, в котором определялся победитель всего чемпионата, проводился до четырёх побед.

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Статистика чемпионата
 Статистика регулярного чемпионата

Чемпионат Италии по баскетболу по сезонам
2008 год в баскетболе
2009 год в баскетболе